Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 2005./06. je drugi put zaredom osvojila ekipa Podravka Vegeta iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U prvenstvu je sudjelovalo 12 klubova. U prvom dijelu prvenstva je igrano dvostrukim liga-sustavoma (22 kola), te su se potom prve četiri ekipe plasirale u doigravanje za prvaka koje se odvijalo kup-sustavom.

Ljestvica i rezultati doigravanja

Ljestvica

Doigravanje za prvaka

Izvori 
 arhiva, hrt.hr, ljestvica i rezultati 1.HRL 2005./06.

2005-06
ž-1